San Calixto kan syfta på:

Colombia 

 San Calixto (kommun), Norte de Santander, 
 San Calixto (ort), Norte de Santander,